Paulo Jorge Alves (1952. augusztus 5. –?) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett.1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 1998-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működő partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1998-ban a FIFA JB korhatárának elérésével búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Ecuador a 36., az 1993-as Copa América, Bolívia a 37., az 1995-ös Copa América labdarúgó tornát rendezte, ahol a CONMEBOL JB asszisztensként alkalmazta.

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1952-ben született személyek
Élő személyek